Yager steht für:
 Yager, Computerspiel
 Yager Development, deutscher Entwickler von Computerspielen
 Yager Stadion, Oxford, Ohio, USA

 Yager ist Familienname folgender Personen:
 Anne Judson-Yager (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Arthur Yager (1858–1941), puerto-ricanischer Gouverneur
 Henry Yager (1802–1860), kanadischer Unternehmer und Politiker
 Jill Yager (* 1945) US-amerikanische Biologin

Siehe auch:
 Yagher
 Jager